Haematomyzus är ett släkte av insekter. Haematomyzus ingår i familjen Haematomyzidae. 

Haematomyzus är enda släktet i familjen Haematomyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Djurlöss
Haematomyzus